Les Sept Laux ou Sept Laux peuvent désigner :
 les Sept Laux, un ensemble de lacs de France situés en Isère, dans la chaîne de Belledonne ;
 les Sept Laux, une station de sports d'hiver et d'été de France, en Isère, dans la chaîne de Belledonne.